Alex Cevallos – ex calciatore ecuadoriano
 José Cevallos – dirigente sportivo, politico ed ex calciatore ecuadoriano
 José Cevallos Enríquez – calciatore uruguaiano
 José Gabriel Cevallos – ex calciatore ecuadoriano
 Marjorie Cevallos – modella ecuadoriana
 Pedro de Cevallos – militare spagnolo
 Rodrigo Borja Cevallos – politico ecuadoriano
 Víctor Mendoza Cevallos – ex calciatore ecuadoriano